Finalen av Copa Libertadores 2007 spelades för att kora en vinnare i tävlingen. Matcherna spelades mellan argentinska Boca Juniors och brasilianska Grêmio, där Boca Juniors tog sin sjätte titel efter att ha vunnit med totalt 5-0.

Tidigare finaler

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Externa länkar
Copa Libertadores 2007 på rsssf.com

Sport i Argentina
Sport i Brasilien
2007 i Brasilien
CA Boca Juniors
Grêmio FBPA
Fotbollsåret 2007
2007 i Argentina